Les Petites Filles modèles, roman pour enfants de la comtesse de Ségur publié en 1858.
 Les Petites Filles modèles, film français inachevé d'Éric Rohmer, réalisé en 1952. 
 Les Petites Filles modèles, film français de Jean-Claude Roy sorti en 1971.